Cadbury kan syfta på följande:

 Cadbury, ett brittiskt livsmedelsföretag
 Cadbury, Devon, en ort i England, Storbritannien
 Mount Cadbury, ett berg i Antarktis
 George Cadbury, en brittisk industriman